Talyn est personnage et un vaisseau de la série télévisée Farscape.

Talyn est le fils de Moya. Son nom lui a été donné par Aeryn Sun, en référence à son père qu'elle n'a jamais connue, à la demande de Moya qui refusait que son fils soit nommé par les pacificateurs.

Il appartient à la race des Leviathans qui sont des vaisseaux vivants. Contrairement aux autres, qui sont non-armés et pacifiques, Talyn est un Leviathan de combat lourdement armé. Cette particularité vient d'une manipulation génétique opérée par les Pacificateurs, visant à combiner les capacités des Leviathans avec la puissance de leur armement. Il est le premier du genre, les autres tentatives ayant échoué à cause du collier de contrôle porté par les mères. 
Cela a d'ailleurs posé problème lors de sa naissance. En effet, Talyn étant un léviathan hybride, Moya ne put l'expulser normalement. Il fallut que Talyn ait recours à son armement pour pouvoir se dégager. Cela eu pour conséquence de détruire partiellement 3 niveaux de Moya, et manqua de tuer Chiana qui avait tenté de le libérer manuellement. Elle ne put s'empêcher de remarquer que sa puissance de feu était d'ailleurs déjà importante, alors qu'il avait tiré à puissance minimale.  

L'autre particularité de Talyn tient dans le fait qu'il n'a pas de pilote lié à lui comme Moya. Les fonctions de navigation, opérateur et de lien avec l'équipage sont remplies directement par Crais, qui porte un transpondeur neuronal qui relie directement son esprit à celui de Talyn. Cela aura pour Crais certaines conséquences comme des blessures, car Talyn s'opposera à certains de ses ordres.
Aeryn Sun portera aussi un transpondeur neuronal lors d'un épisode, mais elle choisit de l'enlever car elle considère que Talyn ne devrait pas être contrôlé ainsi. Cela lui permettra par contre de lui enseigner ce qu'est l'amour au travers de ses sentiments pour Crichton. C'est à la suite de cet événement que Talyn acceptera Crichton.

Talyn sera détourné par Bialar Crais lors de son exil, peu après sa naissance. Malgré cela, Crais sera, avec Aeryn, la seule personne en qui Talyn aura confiance. Il n'hésitera pas à attaquer Moya pour imposer à l'équipage que Crais soit son capitaine. Néanmoins Crais n'abusera jamais des pouvoirs de Talyn, et n'en fera usage que pour se défendre et survivre.
Par la suite, on découvre que les Pacificateurs, sans doute impressionnés pas ses performances, vont vouloir le récupérer. Il détacheront à cette fin une équipe de récupérateurs, un corps de pacificateurs spécialisé dans la capture de léviathans, qui sera commandé par la mère d'Aeryn Sun. Ce jeu du « chat et de la souris » entre les Pacificateurs et l'équipage de Talyn constitue l'une des intrigues majeures de la saison 3.

Lorsqu'une partie de l'équipage de Moya dont Aeryn et l'un des deux John Crichton embarque sur Talyn (saison 3), l'attachement qu'il a pour Aeryn, sans doute amplifié par les sentiments de Crais, va le pousser à agir pour empêcher Crichton de l'approcher et le pousser à s'en aller. Il ira même jusqu'à mentir à Aeryn et Crais pour faire croire à sa mort, alors qu'il était à l'extérieur du vaisseau en situation précaire.

Sa nature de leviathan de combat lui donnera un comportement imprévisible et agressif à la limite de la paranoïa, qui ne feront que s'accroitre avec l'age. Crais aura d'ailleurs de plus en plus de mal à contrôler ses pulsions guerrières, et il ne pourra empêcher certains drames, comme la destruction d'un vaisseau-hôpital par Talyn, ce qui causera la mort de 600 personnes dont Nash Gil, un prisonnier scarran ami de l'équipage de Moya. 

À la fin de la saison 3, les deux équipages décident que Talyn doit être désarmé pour éviter de nouvelles victimes, cela poussera Talyn à attaquer Moya, mais il finit par l'accepter et cela fera partie des accords négociés avec Scorpius en échange du savoir de John Crichton sur les vortex. 
Pour détruire le vaisseau-amiral et permettre ainsi à Crichton de détruire le savoir sur les vortex, Talyn déclenche une combustion dans le hangar où il était transformé. La manœuvre fut un succès, mais elle lui couta la vie, ainsi qu'à Crais.

Après la mort de son fils, Moya décida que Talyn méritait, pour son sacrifice et la cause que cela avait servi, de reposer dans l'Espace Sacré des Léviathans, un secteur de l'espace que les léviathans considèrent comme sacré et où certains viennent mourir. 
Elle devra pour cela affronter un autre léviathan, qui considérait que Talyn ne pouvait prétendre à cette sépulture, étant un vaisseau guerrier et à moitié pacificateur.

Personnage de Farscape

en:List of Farscape characters#Talyn